Stenoterommata är ett släkte av spindlar. Stenoterommata ingår i familjen Nemesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Stenoterommata